Trylogia miłosna (Torch Song Trilogy) – trzy broadwayowskie sztuki teatralne autorstwa Harveya Fiersteina
 Trylogia miłosna (Torch Song Trilogy) – amerykański film w reżyserii Paual Bogarta oparty na sztukach teatralnych Harveya Fiersteina